est la formule brute de plusieurs isomères.

 dipropyltryptamine, numéro CAS 
 diisopropyltryptamine, numéro CAS 
 xylométazoline, numéro CAS , (HCl)